Рогатица () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Рогатица. Населението на града през 1991 година е 8916 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 8916 души.

Етнически състав 

Градове в Република Сръбска